Hankel ist der Familienname folgender Personen:

Gerd Hankel (* 1957), deutscher Jurist und Sprachwissenschaftler
Hermann Hankel (1839–1873), deutscher Mathematiker
Marie Hankel (1844–1929), Esperanto-Dichterin
Paul Josef Hankel (1856–?), deutscher Reichsgerichtsrat
Wilhelm Hankel (1929–2014), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
Wilhelm Gottlieb Hankel (1814–1899), deutscher Physiker

Hankel wird auch als Spottname benutzt, siehe
 Hankel (Ethnophaulismus)

Siehe auch:
 Hankel-Funktion
 Hankel-Matrix
 Hankel-Transformation
 Hankels Ablage